Anghileri – cognome italiano
 Marco Anghileri – alpinista italiano